Jméno a příjmení Vladimír Sís má více osob:

 Vladimír Sís (spisovatel) (1889–1957) – novinář a spisovatel
 Vladimír Sís (režisér) (1925–2001) – režisér a scenárista